Shu-bi-duas diskografi omfatter 18 studiealbums, 5 livealbums, 13 opsamlingsalbums, 23 singler og 12 musikvideoer.

Shu-bi-dua blev grundlagt i 1973 af Michael Bundesen, Michael Hardinger, Paul Meyendorff, Niels Grønbech og Bosse Hall Christensen. De udgav deres selvbetitlede debutalbum i 1974. Året efter kom Claus Asmussen med som guitarist og siden mangeårigt medlem. Gruppen udgav mindst et album årligt i en lang årrække og brød i denne periode igennem med numre som "Fed rock", "Vuffeli-vov" og "Midsommersangen". Fra midten af 1980'erne udtrådte Bundesen af bandet, men i 1987 kom han tilbage igen og bandet fik fornyet succes med Shu-bi-dua 13 og nummeret "Sexchikane" i 1992. I de sidste år var der længere mellem bandets studiealbums, og i 2011 blev Bundesen ramt af en blodprop, der satte en stopper for gruppens videre karriere.

Gruppen har solgt sammenlagt over seks millioner albums, hvilket gør dem til det bedst sælgende navn i Danmark nogensinde.

Album

Studiealbum

Livealbum

Opsamlingsalbum

Singler

Andre sange

Musikvideoer 
 "Brdr. Gebis", 1979
 "Krig og fred", 1980
 "Dallas", 1982
 "Sexchikane", 1992
 "Danser med grise", 1992
 "Danske sild", 1993
 "Det' godt med dig", 1997
 "Karneval", 1997
 "Den lille mands sang", 1997
 "Hey, vi kan ikke rokke med ørene", 1997
 "Her lugter lidt af fisk", 1997
 "En stor familie", 2000

Referencer

Litteratur

Eksterne henvisninger 
 Shubidua.dk 
 
 Shu-bi-dua på Discogs

Diskografier
Diskografi